Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1950 го́да () — 6-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1950
Футбол в СССР в 1950 году
1950 год в Латвии